Saint-Ignat, une commune française du Puy-de-Dôme.
 La Saint-Ignat, fêtée de 20 décembre en l'honneur de saint Ignace d'Antioche.